Das Damendoppel der French Open 1992 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Jana Novotná. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Natallja Swerawa gegen Conchita Martínez und Arantxa Sánchez-Vicario, das Fernández und Swerawa in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1992